Motul peut désigner :

Motul, une entreprise française dans le secteur des lubrifiants pour moteurs et pour l'industrie.
Motul, une ville mexicaine.